All Creatures of Our God and King est une hymne chrétienne, composée par  et publiée en 1919. Le texte en anglais est une adaptation du Cantique des créatures de François d'Assise.

Texte

Musique 

La composition de  est plutôt un arrangement qu'une véritable création. En effet, All Creatures of Our God and King utilise largement la musique du cantique allemand , composé en 1623 et publié (sinon écrit) par Friedrich Spee von Langenfeld.

Enregistrements populaires et œuvres dérivées 
En 1987, le groupe américain  sort la chanson O Sifuni Mungu, une adaptation en swahili, et avec une rythmique inspirée de la musique est-africaine, du cantique.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cantique des créatures
 Psaume 148

Liens externes 
 All Creatures of Our God and King sur le site de l'IMSLP.

Cantique ou hymne
Chanson du XXe siècle